

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
7 gol
 Wayne Rooney
6 gol
 Danny Welbeck
 Milivoje Novakovič
4 gol
 Xherdan Shaqiri
3 gol
 Harry Kane
 Theo Walcott
 Josip Drmić
 Haris Seferović
2 gol
 Sergei Zenjov
 Ross Barkley
 Raheem Sterling
 Jack Wilshere
 Fiodor Černych
 Arvydas Novikovas
 Bostjan Cesar
 Nejc Pečnik
 Fabian Schär
1 gol
 Ats Purje
 Konstantin Vassiljev
 Phil Jagielka
 Alex Oxlade-Chamberlain
 Andros Townsend
 Deivydas Matulevičius
 Saulius Mikoliūnas
 Lukas Spalvis
 Matteo Vitaioli
 Robert Berič
 Valter Birsa
 Branko Ilič
 Josip Iličič
 Kevin Kampl
 Dejan Lazarević
 Andraž Struna
 Eren Derdiyok
 Johan Djourou
 Blerim Džemaili
 Breel-Donald Embolo
 Gökhan Inler
 Pajtim Kasami
 Michael Lang
 Admir Mehmedi
 Valentin Stocker
 Granit Xhaka
1 autogol
 Ragnar Klavan (pro )
 Jordan Henderson (pro )
 Cristian Brolli (pro )
 Alessandro Della Valle (pro )
2 autogol
 Giedrius Arlauskis (pro  e pro )

 Q